Лассі () - муніципалітет у Франції, у регіоні Бретань, департамент Іль і Вілен
 Лассі () - муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Кальвадос
 Лассі () - муніципалітет у Франції, у регіоні Іль-де-Франс, департамент Валь-д'Уаз